A Change of Seasons (, сокр. ACOS) — мини-альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный 19 сентября 1995 года на лейбле EastWest Records.

Об альбоме 
A Change of Seasons состоит из 23-минутной заглавной композиции «A Change of Seasons», записанной в мае 1995 в BearTracks Studios и четырёх кавер-версий на композиции рок-групп, сыгранных вживую в Ronnie Scott's Jazz Club (Лондон, Англия).

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джон Маянг — бас-гитара
 Джон Петруччи — гитара
 Майк Портной — ударные
 Дерек Шеринян — клавишные

Примечания 

Альбомы Dream Theater
Альбомы East West Records
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Дебютные мини-альбомы 1995 года